Па́ркер По́узи (; ) — американская киноактриса.

Биография 
Родилась в Балтиморе 8 ноября 1968 года. Стала известна в 90-е годы XX века благодаря ролям в успешных независимых фильмах. В связи с этим её иногда называют «королевой инди» (независимого кино).

Начинала сниматься в телесериалах. Первую заметную роль в кино получила в 1993 году в фильме «Под кайфом и в смятении». Первые независимые фильмы, в которых снималась актриса, не получили широкой известности. Более известны фильмы, в которых Паркер Поузи участвовала в конце 1990-х годов, в том числе «Вам письмо», «Крик 3», «Генри Фул», «Блэйд: Троица».

Паркер Поузи известна также как скульптор. Кроме того, она является автором сценария вышедшего в 2004 году фильма «Сёстры милосердия».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Неудобная Поузи

Выпускники Перчейз-колледжа
Киноактрисы США